

Niemcy 
1 gmina:
 Marienfließ – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Pignitz

Polska 
Dawna nazwa:
 Marianowo